Войната вкъщи може да се отнася за:
 Войната вкъщи, американски документален филм от 1979 година;
 Войната вкъщи, американски филм от 1996 година;
 Войната вкъщи, американска ситуационна комедия (2005-2007).